Az utazó, amerikai televíziós sorozat (2007)
 Az utazó, amerikai–francia film (2010)